Fresno  ist der Familienname folgender Personen:
 Juan Francisco Fresno Larraín (1914–2004), chilenischer Geistlicher, Erzbischof von La Serena und Santiago de Chile
 Maruchi Fresno (1916–2003), spanische Schauspielerin

Fresno  ist der Name mehrerer Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Fresno in Kalifornien
 Fresno (Arkansas)
 Fresno (Montana)
 Fresno (Ohio)
 Fresno (Texas)

in Kolumbien:
 Fresno (Kolumbien)